Коритна — річка в Україні
 Коритна — село, Хмельницька область, Ярмолинецький район